Clipperton ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Clipperton (1777–1808), britischer Offizier
 John Clipperton († 1722), englischer Pirat

Clipperton steht für: 

 Clipperton-Insel, ein Atoll im Pazifik (Französisches Überseegebiet)